Burkettsville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Burkesville (Kentucky)
 Burkesville (New Jersey)
 Burkesville (Ohio)